Мамутов — фамилия. Известные носители:
 Мамутов, Валентин Карлович (1928—2018) — советский и украинский учёный-правовед, академик НАН Украины.
 Мамутов, Заур Энверович (род. 1980) — украинский футболист.
 Мамутов, Косан (1922—1994) — Герой Советского Союза.
 Мамутов, Руслан Алимович (1993—2022) — украинский футболист, полузащитник.
 Мамутов, Февзи Ризаевич (род. 1991) — украинский спортсмен и политик.

См. также 
 Мамут